Sint-Nicolaas of Sint Nicolaas kan verwijzen naar:

Een persoon:
 Nicolaas van Myra, de bisschop uit Klein-Azië
 Sint-Nicolaasdag, de naamdag en feestdag van Nicolaas van Myra
 Sinterklaas, de hoofdfiguur van het Sinterklaasfeest
 Sinterklaasfeest, het kinderfeest dat op 5 december en op 6 december in Nederland, België en in enkele (voormalig) Nederlandse koloniën wordt gevierd

Een plaats:
 Sint Nicolaas (Aruba), een plaats op Aruba
 Sint Nicolaas (Curaçao), een plaats op Curaçao
 Sint-Niklaas, een Oost-Vlaamse stad

Kerkgebouwen:
 (Sint-)Nicolaaskerk, Sint-Niklaaskerk, Nicolaïkerk, (Église) Saint-Nicolas, Nikolaikirche, Nikolauskirche, Lijst met kerkgebouwen vernoemd naar Sint-Nicolaas

Overig:
 Sint-Nicolaas (tijdschrift), een voormalig Nederlands tijdschrift voor kinderen
 Sint-Nicolaaslyceum, een middelbare school in Amsterdam